Bandai Namco Entertainment Inc. (BNEI) — японская компания, занимающаяся разработкой и изданием видеоигр, также занимается выпуском продукции, такой как видео и музыка, связанной с имеющейся у неё интеллектуальной собственностью.

Bandai Namco Entertainment является подразделением Bandai Namco Holdings (BNHD) и специализируется на менеджменте и продажах видеоигр и связанной с ними продукции, тогда как ее собственные подразделения, составляющие Bandai Namco Studios, занимаются разработкой этой продукции. Это основная компания стратегического отдела Bandai Namco Group.

Bandai Namco Entertainment образовалась в марте 2006 года в результате объединения отделов видеоигр компаний Namco и Bandai. Изначально компания носила название Namco Bandai Games, но в январе 2014 года была переименована в Bandai Namco Games, а в апреле 2015 года Bandai Namco Holdings изменило название своего подразделения, занимающегося видеоиграми, на Bandai Namco Entertainment.

В дополнение к издательским операциям в Японии Bandai Namco Games выпускает свою продукцию по всему миру через другие представительства. Bandai Namco Games America занимается изданием в Северной Америке; Bandai Namco Games Europe — Европе; Bandai Namco Games Asia — в Азии (кроме Японии); Bandai Namco Games Australia и Bandai Namco Games New Zealand обеспечивают продажи в Океании. Штаб-квартира компании находится в Синагаве, Токио.

История 
В начале 2005 года Namco Ltd. и Bandai Co. Ltd. объявили о планах по объединению компаний. 29 сентября того же года компании официально слились, но в течение последующих шести месяцев продолжали работать независимо в подчинении у новосозданной Namco Bandai Holdings.

31 марта 2006 года видеоигровое подразделение Bandai было объединено с Namco, приведя к созданию Namco Bandai Games.

1 апреля 2008 года видеоигровое подразделение Banpresto было поглощено Namco Bandai Games. 1 апреля 2009 года Bandai Networks, занимавшаяся мобильными приложениями, была расформирована и поглощена Namco Bandai Games.

В начале 2011 года Namco Networks была поглощена Namco Bandai Games America, что объединило все операции подразделения по разработке консольных и мобильных видеоигр.

В 2010 году Namco Bandai Games вошла в Книгу рекордов Гиннесса как компания, выпустившая наибольшее число рекламных роликов для одного и того же товара — игры под названием Solatorobo: Red the Hunter для Nintendo DS. Они создали 100 версий рекламы, так как игра состоит из 100 глав.

2 апреля 2012 года Namco Bandai Games отделил все свои операции по разработке игр в новую компанию под названием Namco Bandai Studios. Новое предприятие возникло из-за интереса Namco Bandai в сокращении времени разработки и улучшении сотрудничества между разрозненными студиями. В нее были выделены порядка 1000 сотрудников, уже работавших в Namco Bandai.

В марте 2013 года Namco Bandai Games открыла две новых игровых студии. Первая, Namco Bandai Studios Singapore, должна стать «ведущим центром разработки компании» в Азии и заниматься разработкой игрового контента для Азиатско-Тихоокеанского региона. Вторая студия, Namco Bandai Studios Vancouver, будет работать над созданием игр для соцсетей и разработкой игрового контента для Северной Америки и Европы. Она должна быть создана в рамках Центра цифровых медиа (CDM). В июле 2013 года Namco Bandai Partners (NBP), занимавшаяся распространением игр в регионе PAL с сентября 2012 года, вошла в Namco Bandai Games Europe (NBGE), чтобы распространение и издание игр происходили в рамках одной компании — Namco Bandai Games Europe (NBGE).

На 25 января 2014 года Namco Bandai Games и Namco Bandai Studios сообщили, что компании станут известны по сему миру как Bandai Namco Games и Bandai Namco Studios соответственно. Смена призвана унифицировать бренд на международном уровне (так как в Японии они уже использовали название Bandai Namco) в целях повышения «веса» и «привлекательности» названия. В декабре 2014 года компания объявила в пресс-релизе, что полное название компании будет изменено на Bandai Namco Entertainment с 1 апреля 2015 года.

Игры

Структура 
Bandai Namco Entertainment занимается расширением бизнеса, а Bandai Namco Studios (BNSI), Bandai Namco Studios Vancouver, Bandai Namco Studios Malaysia и Bandai Namco Singapore — разработкой игр. Компании сотрудничают для предоставления продуктов и услуг по всему миру.

 Bandai Namco Entertainment — одна из основных компаний стратегического подразделения Bandai Namco и отвечает за все, связанное с производством продукции — от разработки до продаж. Но с апреля 2012 года разработка всех видеоигр и связанной продукции была передана Bandai Namco Studios. Таким образом, Bandai Namco Entertainment на данный момент отвечает за планирование, издание и маркетинг продукции как внутренних студий, так и сторонних разработчиков.
 Bandai Namco Studios — основная студия по разработке видеоигр Bandai Namco Entertainment, расположенная в городе Токио, Япония. Кроме разработки игр, также занимается созданием связанной с принадлежащих им брендами видео и музыкальной продукцией. Сама студия делится на несколько подстудий: Tekken Project, Project Aces и Project Soul, отвечающие за игры серий Tekken, Ace Combat и SoulCalibur соответственно.
 Bandai Namco Studios Vancouver — студия по разработке видеоигр Bandai Namco Entertainment, расположенная в городе Ванкувер, Канада.
 Bandai Namco Studios Malaysia — студия по разработке видеоигр Bandai Namco Entertainment, расположенная в городе Селангор, Малайзия.
 Bandai Namco Studios Singapore — студия по разработке видеоигр Bandai Namco Entertainment, расположенная в Сингапуре.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Namco Bandai Holdings
Торговые марки Японии
Транснациональные корпорации
Производители компьютерных игр Японии
Издатели компьютерных игр
Производители компьютерных игр по алфавиту
Компании, образованные в результате слияния